Премія «Локус» найкращому автору () — низка літературних премій, які присуджувалися журналом «Локус» найкращому автору у галузі фантастики за деякий період часу. Переможець обирався за підсумками голосування читачів журналу. Нагороди вручалися на зборі у Музеї наукової фантастики та залі слави () у Сіетлі, США, під час якого переможці отримували сертифікати.

Лауреати та номінанти премій

Улюбленому автору всіх часів 
Премія «Локус» у номінації «Улюбленому автору всіх часів» () вручалася лише у 1973 році.

Найкращому автору всіх часів 
Премія «Локус» у номінації «Найкращому автору всіх часів» () вручалася у 1977, 1988 та 1999 році.

Найкращому автору 1980-х років 
Премія «Локус» у номінації «Найкращому автору 1980-х років» () вручалася лише у 1988 році.

Найкращому автору наукової фантастики або фентезі 1990-х років  
Премія «Локус» у номінації «Найкращому автору наукової фантастики або фентезі 1990-х років» () вручалася лише у 1999 році.

Найкращому автору фентезі всіх часів 
Премія «Локус» у номінації «Найкращому автору фентезі всіх часів» () вручалася лише у 1999 році.

Примітки

Посилання 
 Премія «Локус» на офіційному сайті часопису

Фантастичні премії США
Літературні премії США
Премія «Локус»